En Indonésie, Ketapang est :
Le  port de la ville de Banyuwangi dans la province de Java oriental;
Gili Ketapang, une île au large de la ville de Probolinggo, également à Java oriental;
Une ville et un kabupaten (département) dans la province de Kalimantan occidental;
Le nom indonésien du badamier (Terminalia catappa);